Jméno a příjmení Jakub Čech se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jakub Čech (aktivista) (* 2000) – český aktivista
 Jakub Čech (baskytarista) – český hudebník, bývalý člen kapely OTK
 Jakub Čech (hodinář) († 1540) – český hodinář
 Jakub Čech (lední hokejista) (* 1985) – český hokejový brankář
 Jakub Čech (zvukař) (* 1973) – český zvukař